

Chimica 
 R15 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R15 – tangenziale di Herentals (Belgio)

es:R-15